R3-S6 egy kitalált szereplő George Lucas Csillagok háborúja univerzumában. Egy asztrodroid, akit egyszer R2-D2 helyett Anakin Skywalker mellé osztottak be. 

Első felbukkanása: Star Wars Clone Wars the animation sorozatban. 

Anakin Skyvalker mellé úgy került, hogy egy csatában, mikor Anakin és R2-D2 megsérült, R2-D2 eltűnt és R3-S6-et osztották be mellé. Valójában Grievous tábornok egyik kémje volt, amíg rá nem jöttek igazi céljára. Végül R2-D2 semmisítette meg.

Droidok a Csillagok háborújában